De NBB beker 2012/13 was de 45e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. De finale werd gespeeld op 24 maart 2013 door EiffelTowers Den Bosch en Landstede Basketbal in het Topsportcentrum Almere. Uiteindelijk won EiffelTowers Den Bosch haar 6e beker.

Tabel
De tabel bevat wedstrijden vanaf de vierde ronde, in deze ronde stroomden de eredivisie teams in. In de kwartfinale en halve finale speelden de teams twee wedstrijden, één thuis en één uit.

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2012
Basketbal in 2013